Jean-Luc Imler, biologiste français.
 Louis Imler (1900-1993), mycologue belge.